Corbeni se poate referi la:
Localități din România:
Corbeni, Argeș
Corbeni, Brăila
Corbeni, Olt
Corbeni (cartier), cartier al orașului Balș, județul Olt

Vezi și 
 Corbi (dezambiguizare)
 Corbu (dezambiguizare)
 Corbești (dezambiguizare)
 Corbeanca (dezambiguizare)

 Corbeny

Toponime românești